Altes Forsthaus ist der Name folgender Gebäude:

 Altes Forsthaus (Braunlage) in Niedersachsen
 Altes Forsthaus in Flensburg, Schleswig-Holstein
 Altes Forsthaus (Gimbsheim) in Rheinland-Pfalz
 Altes Forsthaus Freudenthal, anderer Name für das Jagdschlösschen (Bad Iburg) in Niedersachsen
 Altes Forsthaus Rehsiepen in Nordrhein-Westfalen

Altes Forsthaus ist der Name folgender Orte:
 Altes Forsthaus Bärenklau, Wohnplatz der Gemeinde Oberkrämer, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Altes Forsthaus Zühlslake, Wohnplatz der Gemeinde Mühlenbecker Land, Landkreis Oberhavel, Brandenburg

Siehe auch:
 Das alte Försterhaus